Marek Krajewski (ur. 1966) – filolog i pisarz
 Marek Krajewski (ur. 1969) – socjolog, prof. dr hab. nauk społecznych